Albert Ramos Viñolas era il detentore del titolo, ma è stato eliminato in semifinale da Sebastián Báez.

Sebastián Báez ha battuto in finale Frances Tiafoe con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Félix Auger-Aliassime (quarti di finale)
  Diego Schwartzman (ritirato)
  Marin Čilić (secondo turno)
  Alejandro Davidovich Fokina (quarti di finale)

  Frances Tiafoe (finale) 
  Albert Ramos Viñolas (semifinale) 
  Tommy Paul (primo turno) 
  Sebastian Korda (semifinale)

Wildcard 

  Nuno Borges (secondo turno)
  João Sousa (primo turno)

  Dominic Thiem (primo turno)

Qualificati 

  Hugo Dellien (secondo turno)
  Bernabé Zapata Miralles (secondo turno)

<ol start="3">
  Pablo Cuevas (secondo turno)  
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)

Lucky loser 

  Carlos Taberner (secondo turno)

  Fernando Verdasco (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Millennium Estoril Open 2022